Le tournoi de tennis de Monte-Carlo est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1961 se dispute du  au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Elizabeth Starkie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Danièle Wild dans la « Faucigny Lucinge Cup » et Margaret Smith et  Lesley Turner dans la « Ilive Cup ».

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double « Faucigny Lucinge Cup »

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double « Ilife Cup »

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Monte-Carlo

Navigation 

dames 1961
Monte-Carlo